A kompozíció latin eredetű  szó, jelentése: összetétel.

A művészetben 
 Valamely művészi alkotás felépítése, illetve  létrehozásának módszere, rendszere.
 Kompozíció a képzőművészetben
 Kompozíció a zenében
 Kompozíció az irodalomban
 Kompozíció az építészetben
 Kompozíció a filmművészetben

A matematikában 
 Függvénykompozíció

A vegyészetben